Краусс, Майкл (1934—2019) — американский лингвист.
  (род. 1951) — американский правовед.
  (род. 19??) — американский телепродюсер. См. также 
 Краусс, Михаэль
 Краус, Майкл
 Краус, Михаэль